Custos (tekst of muziek), een leeshulp aan het einde van een bladzijde
Custos (franciscanen), religieuze gezagsdrager
Custos (schatbewaarder), beheer van de kerkschat in een religieus gebouw of complex